Stay away es el nombre de varias canciones:

 Stay Away, canción del grupo norteamericano Nirvana.
 Stay away, sencillo del grupo japonés L'Arc~en~Ciel.
 Can't Stay Away from You, sencillo del grupo Miami Sound Machine